Angelit ist die Bezeichnung für

 eine graublauviolettfarbige Varietät von Anhydrit
 ein finnisches Frauen-Duo Angelit (Band)